Christopher Aikman – astronomo canadese
 John Robertson Aikman – giocatore di curling britannico
 Troy Aikman – ex giocatore di football americano statunitense